

Кабалуд — село, Кезький район, Удмуртія
 Кабалуд — залізнична станція на залізниці Кіров-Перм